7 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921)
 7 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)